Onregelmatig betekent niet strokend met het grootste deel of verwacht patroon. Het is het tegengestelde van regelmatig. Het kan verwijzen naar:

 Onregelmatige meervoudsvormen, meervoudsvormen die tot stand komen op basis van grammaticale procedures die niet tot regelmatige meervoudsvorming behoren
 Onregelmatige werkwoorden, werkwoorden waarbij de vorming van de verleden tijd en het voltooid deelwoord niet aan regels gekoppeld is 
 Onregelmatig sterrenstelsel, een stelsel dat niet in de classificatie van Edwin Hubble voor (sterren)stelsels valt